Der Raub der Sabinerinnen – film del 1919 diretto da Heinrich Bolten-Baeckers
Der Raub der Sabinerinnen – film del 1928 diretto da Robert Land
Der Raub der Sabinerinnen – film del 1936 diretto da Robert A. Stemmle
Der Raub der Sabinerinnen – film del 1954 diretto da Kurt Hoffmann 
Der Raub der Sabinerinnen – film tv del 1959 diretto da Hermann Pfeiffer
Der Raub der Sabinerinnen – film tv del 1965 diretto da Ullrich Haupt jr.

Pagine correlate 

Ratto delle Sabine (disambigua)